Die SAP Open 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 6. bis 14. Februar 2010 in San José stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament sowie in Costa do Sauípe die Brasil Open gespielt. Letztere zählten genau wie die SAP Open zur Kategorie ATP World Tour 250, während das ABN AMRO World Tennis Tournament zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörte.

Im Einzel-Finale setzte sich Fernando Verdasco gegen den dreimaligen Gewinner des Turniers Andy Roddick mit 3:6, 6:4, 6:4 durch, womit er seinen vierten Einzeltitel auf der ATP Tour gewann. Im Doppel waren Mardy Fish und Sam Querrey gegen Benjamin Becker und Leonardo Mayer erfolgreich, die im Viertelfinale die Turnierfavoriten und topgesetzten Bob und Mike Bryan aus dem Turnier geworfen hatten. Fish und Querrey gewannen in San José ihren einzigen gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 531.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 600.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 6. bis 7. Februar 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 44 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 75 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 65 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in San José (Kalifornien)